Kilby ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Kilby (* 1938), englischer Leichtathlet
 Clyde Samuel Kilby (1902–1986), US-amerikanischer Anglist
 Jack Kilby (1923–2005), US-amerikanischer Ingenieur (Nobelpreis für Physik)
 Thomas Kilby (1865–1943), US-amerikanischer Politiker (Alabama)

Sonstiges:
 Kilby Island, Insel in der Gruppe der Windmill-Inseln, Antarktis
 Kilby Reef, Felsenriff in der Gruppe der Windmill-Inseln, Antarktis